110-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 110 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Индийский океан, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 70-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 110-й меридиан восточной долготы проходит через:

80 градусов южной широты и 80градусов восточной долготы 

Долгота